Таитянски език, таити е език от полинезийските езици, говорен от около 68 хиляди души, главно на островите на Френска Полинезия, където има статут на официален език.

Азбука

Числа

Източници 
 

Полинезия
Австронезийски езици